Geumam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumam-dong, Gyeryong, stadsdel, Södra Chungcheong, 
 Geumam-dong, Jeonju, stadsdel, Norra Jeolla,